Цистиколы () — род небольших насекомоядных птиц, ранее относимых к семейству славковых (Sylviidae), но теперь обычно считающихся принадлежащими к отдельному семейству цистиколовых (Cisticolidae), наряду с другими родами южных камышовок. Считается, что они довольно тесно связаны с ласточками, бюльбюлями и белоглазками. Род насчитывает около 50 видов, из которых только два не встречаются в Африке: один — на Мадагаскаре, а другой распространен от Азии до Австралазии.

Род был описан немецким натуралистом Иоганном Якобом Каупом в 1829 году. Название Cisticola происходит от древнегреческого kisthos — «каменная роза», и латинского colere — «жить».

Ареал и среда обитания 
Цистиколы широко распространены в тропических и субтропических регионах Старого Света. Африка, где обитают почти все виды, является наиболее вероятной прародиной этой группы. Цистиколы обычно не мигрируют, и большинство видов привязываются и часто различаются по их местообитаниям.

Здесь занято множество открытых местообитаний. К ним относятся водно-болотные угодья, влажные или более сухие луга, открытые или скалистые горные склоны, а также измененные человеком места обитания, такие как обочины дорог, возделываемые, заросшие сорняками участки или пастбища. Виды, предпочитающие водно-болотные угодья, можно встретить на опушках мангровых зарослей или в папирусных, тростниковых или рогозовых болотах. Цистиколы, как правило, довольно распространены в пределах того, что остается от их предпочтительных мест обитания.

Веерохвостая цистикола (или веерохвостая славка) широко распространена в тропиках и даже гнездится в Южной Европе.

Описание 

Из-за их небольшого размера (около 10 см) и коричневого оперения их легче услышать, чем увидеть. Сходное оперение многих видов может затруднить их идентификацию, особенно зимой, когда они редко появляются из своих трав. Многие африканские виды, в частности, трудно различить иначе, чем по их призыву. Тринадцать видов названы в честь их призывов, от «пения» и «щебетания» до «бульканья» и «шипения».

Поведение 
Самцы цистикол — полигамны. Самка строит незаметное гнездо глубоко в траве, часто связывая живые листья в мягкую ткань из войлочного растительного пуха, паутины и травы: чашеобразная форма для веерохвостой цистиколы с навесом из связанных вместе листьев или трав над головой для маскировки, полный купол для золотоголовой цистиколы. Средняя кладка составляет около 4 яиц, на высиживание которых уходит около 2 недель. Кукушковый ткач — это специализированный паразит цистикол и приний.

Летом самцы цистикол более мелких видов совершают эффектные демонстрационные полеты, в то время как более крупные виды усаживаются на видных местах, чтобы громко петь. Несмотря на свои размеры и хорошо замаскированное коричневое оперение, самец золотоголовой цистиколы из Австралии и Южной Азии производит небольшое блестящее пятно золотисто-желтого цвета в пятнистом солнечном свете тростникового ложа.

Список видов 
Международный союз орнитологов признаёт в составе рода 50 видов:
 Абердарская цистикола Cisticola aberdare (Lynes, 1930)
 Длиннохвостая цистикола Cisticola aberrans (A. Smith, 1843)
 Cisticola angusticauda (Reichenow, 1891)
 Лесная цистикола Cisticola anonymus (J.W. von Muller, 1855)
 Пустынная цистикола Cisticola aridulus (Witherby, 1900)
 Карликовая цистикола Cisticola ayresii (Hartlaub, 1863)
 Боранская цистикола Cisticola bodessa (Mearns, 1913)
 Короткокрылая цистикола Cisticola brachypterus (Sharpe, 1870)
 Бледноголовая цистикола Cisticola brunnescens (Heuglin, 1862)
 Ангольская цистикола Cisticola bulliens (Lynes, 1930)
 Белобровая цистикола Cisticola cantans (Heuglin, 1869)
 Папирусовая цистикола Cisticola carruthersi (Ogilvie-Grant, 1909)
 Мадагаскарская цистикола Cisticola cherina (A. Smith, 1843)
 Рыжеплечная цистикола Cisticola chiniana (A. Smith, 1843)
 Каштановошапочная цистикола Cisticola chubbi (Sharpe, 1892)
 Пепельная цистикола Cisticola cinereolus (Salvadori, 1888)
 Темнохвостая цистикола Cisticola dambo (Lynes, 1931)
 Cisticola distinctus (Lynes, 1930) (иногда рассматривается как подвид траурной цистиколы)
 Cisticola dorsti (Chappuis & Erard, 1991)
 Cisticola emini (Reichenow, 1892)
 Краснолицая цистикола Cisticola erythrops (Hartlaub, 1857)
 Золотоголовая цистикола Cisticola exilis (Vigors & Horsfield, 1827)
 Темноспинная цистикола Cisticola eximius (Heuglin, 1869)
 Пискливая цистикола Cisticola fulvicapilla (Vieillot, 1817)
 Черноспинная цистикола Cisticola galactotes (Temminck, 1821)
 Сокотранская цистикола Cisticola haesitatus (P.L. Sclater & Hartlaub, 1881)
 Цистикола Хантера Cisticola hunteri (Shelley, 1889)
 Веерохвостая цистикола Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
 Траурная цистикола Cisticola lais (Hartlaub & Finsch, 1870)
 Свистящая цистикола Cisticola lateralis (Fraser, 1843)
 Cisticola lepe (Lynes, 1930)
 Чернохвостая цистикола Cisticola melanurus (Cabanis, 1882)
 Цистикола-крошка Cisticola nana (Fischer & Reichenow, 1884)
 Пестрая цистикола Cisticola natalensis (A. Smith, 1843)
 Cisticola nigriloris (Shelley, 1897)
 Ньямбская цистикола Cisticola njombe (Lynes, 1933)
 Крикливая цистикола Cisticola pipiens (Lynes, 1930)
 Танская цистикола Cisticola restrictus (Traylor, 1967)
 Толстая цистикола Cisticola robustus (Ruppell, 1845)
 Красноголовая цистикола Cisticola ruficeps (Cretzschmar, 1830)
 Краснохвостая цистикола Cisticola rufilatus (Hartlaub, 1870)
 Ржавчатая цистикола Cisticola rufus (Fraser, 1843)
 Горная цистикола Cisticola subruficapilla (A. Smith, 1843)
 Цистикола-пинкпинк Cisticola textrix (Vieillot, 1817)
 Мухоловковая цистикола Cisticola tinniens (Lichtenstein, 1842)
 Лисья цистикола Cisticola troglodytes (Antinori, 1864)
 Голосистая цистикола Cisticola woosnami (Ogilvie-Grant, 1908)

В 2021 году на основании генетических, морфологических и биоакустических отличий было предложено выделить ещё два вида, эндемичных для болот поймы  в юго-западной Танзании:

Примечания

Ссылки

Дополнительное чтение 
 Nguembock B.; Fjeldsa J.; Tillier A.; Pasquet E. (2007): A phylogeny for the Cisticolidae (Aves: Passeriformes) based on nuclear and mitochondrial DNA sequence data, and a re-interpretation of a unique nest-building specialization. Molecular Phylogenetics and Evolution 42: 272—286.
 Ryan, Peter (2006). Family Cisticolidae (Cisticolas and allies). Pp. 378—492 in del Hoyo J., Elliott A. & Christie D.A. (2006) Handbook of the Birds of the World. Volume 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers'' Lynx Edicions, Barcelona

Внешние ссылки 
 Cisticola videos on the Internet Bird Collection

Цистиколовые
Роды птиц